Die MILEI GmbH ist ein Unternehmen mit Sitz in Leutkirch im Allgäu, das sich seit 1972 auf die Anreicherung und Fraktionierung von Inhaltsstoffen aus Molke und Milch konzentriert. Zum MILEI Konzern gehören neben der MILEI GmbH zwei Tochtergesellschaften, die MILEI Protein GmbH & Co. KG und die MILEI Plus GmbH.

Geschichte 
Im Jahr 1972 entstand die MILEI GmbH in ihrer heutigen Form, sie ging aus der Milei-Gesellschaft mbH hervor. Zu diesem Zeitpunkt war der japanische Konzern Morinaga Milk Miteigentümer des Unternehmens. Im selben Jahr begann der Bau der Produktionsstätte am Standort Leutkirch im Allgäu und drei Jahre später startete die Produktion von Molkenpulver und Laktose. Nach der Einführung der ersten Großanlage zur Ultrafiltration im Jahr 1976 wurden Molkenproteinkonzentrate zum Hauptprodukt der MILEI.

1990 begann das Unternehmen nicht nur mit der Produktion von Lactulose, sondern auch als weltweit erstes Unternehmen mit der Produktion von Lactoferrin. Zwischen 2002 und 2007 führte Milei die Instantisierungstechnologie in der Sprühtrocknung ein, wodurch das neue Produkt Molkolac Instant entstand. Weiterhin wurden die Ultrafiltrationskapazitäten kontinuierlich ausgeweitet und ein vierter Sprühtrockner installiert. 2009 erhöhte sich die Beteiligung von Morinaga Milk an Milei auf 70 %, und die internationale F&E-Zusammenarbeit intensivierte sich. Im Zuge von Umstrukturierungsmaßnahmen im Jahr 2010 wurden alle Unternehmensfunktionen in Leutkirch zusammengelegt. Seit 2012 hält die Morinaga Milk 100 % an Milei. Nicht zuletzt deshalb wurde im März 2014 der Spatenstich für das neue Werk „MILEI 2.0“ im Rahmen einer japanischen Shintōzeremonie gefeiert. Im neuen Werk, das 2018 fertiggestellt wurde, wird neben dem Rohstoff Molke auch Milch verarbeitet.

Weblinks 

 Homepage auf milei.de
 Website der Morinaga Milk Industry Co. auf morinagamilk.co.jp (englisch)

Einzelnachweise 

Produzierendes Unternehmen (Landkreis Ravensburg)
Milchverarbeitung
Gegründet 1971
Unternehmen (Leutkirch im Allgäu)